Bata, Baťa oder Batá bezeichnet:
 Bata (ägyptische Mythologie), eine altägyptische Gottheit
 Bata (Ethnie), eine Ethnie in Nordkamerun
 Bata (Konzern), ein internationaler, ursprünglich tschechischer Schuhkonzern
 Bataireacht, eine irische Kampfkunst
 Bata, ein serbischer männlicher Vorname, bekannter Träger: Bata Illic
 Bata, der Spitzname des ehemaligen spanischen Fußballspielers Agustín Sauto Arana

Kirchliche Verwaltungseinheiten:
 Bistum Bata, römisch-katholisches Bistum

Bata ist der Name folgender Orte:
 Bata (Stadt), eine Stadt in Äquatorialguinea
 Bata (Burgas), ein Ort in der Oblast Burgas, Bulgarien
 Bata (Arad), eine Gemeinde im Kreis Arad, Rumänien
 Bata (Euxinus), eine antike Hafenstadt am Schwarzen Meer

Batá bezeichnet:
 Batá (Trommel), eine Trommel in Westafrika und in der Karibik
 Batá (Fluss), ein Fluss in Kolumbien
 Batá (Guinea), Region in Guinea

Baťa bezeichnet:
 (4318) Baťa, ein Hauptgürtelasteroid

Baťa oder Bata ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Agustín Sauto Arana, genannt Bata (1908–1986), spanischer Fußballspieler
 Augustin Bata (* 1980), französischer Taekwondoin
 Dzarma Bata (* 1993), nigerianischer Fußballspieler
 George To Bata (1925–1995), papua-neuguineischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Rabaul
 Ilona Bata (* 1955), ungarische Ruderin
 Jan Baťa (1898–1965), tschechisch-brasilianischer Unternehmer
 Thomas J. Bata (1914–2008), tschechisch-kanadischer Unternehmer
 Tomáš Baťa (1876–1932), tschechischer Unternehmer

Siehe auch:
 spanisch Bata de cola, siehe Flamencokleid#Charakteristische Merkmale
 Batta
 Batha